Kabah puede referirse a:

Kabáh, un sitio arqueológico maya, se encuentran situadas al sur de las ruinas de Uxmal en el estado de Yucatán en México;
Kabah, grupo mexicano de música pop.